Chaya ist
 Chaya, ein hebräischer weiblicher Vorname, siehe Chaim
 Chaya oder Baumspinat, eine Pflanzenart in der Familie der Wolfsmilchgewächse, siehe Cnidoscolus aconitifolius
 Chaya (Mythologie), eine hinduistische Göttin
 Chaya (Tanz), ein argentinischer Tanz
 die chinesische Bezeichnung des Ortes Zhag'yab im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Zhag'yab

Siehe auch:
 Czaya
 Czaia
 Czaja
 Tschaja